Эдуард Фёдорович Холодный (27 февраля 1940, Миллерово — 18 июля 2010) — советский и российский психиатр и поэт. Член Союза российских писателей (с 1993). В 1990 году получил звание «Отличник здравоохранения СССР».

Биография 
Родился в семье военного инженера и фармацевта. С золотой медалью окончил школу в Ростове-на-Дону. В 1957 стал студентом Ростовского медицинского института. Был активным членом клуба молодых литераторов, который возглавлял И. Н. Стальский. Публиковаться начал в 1958 году (в газете «Комсомолец»). Работал врачом, затем заведовал мужским психиатрическим отделением для беспокойных больных в Гуково. В 1967—2009 работал сначала обычным, а затем главным психиатром больницы Северо-Кавказской железной дороги. В 1976 вышла первая книга стихов поэта «Поклонение». Затем последовали и другие, последний сборник вышел в год смерти автора. Кроме сборников, его стихотворения выходили в альманахах, журналах «Дон» и «Ковчег». В своем творчестве Холодный тяготел к малым формам и лаконичности. Темы разрабатывал разнообразные, от любви к женщины до войны и мира, добра и зла.

Осуществлял стихотворные переводы американских классиков, например, Генри Лонгфелло, а также с болгарского, венгерского, языков народов Северного Кавказа, которые затем публиковались.

Похоронен в Ростове-на-Дону.

Произведения 
 Поклонение : стихи. — Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1976 . — 63 с. : портр.
 Светотень : стихи. — Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1981. — 79 с.
 Открытое письмо : стихи о мире, родине, любви / худож. В. С. Тер-Вартанян. — Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1988. — 173 с. : ил. ; 17 см. — Авт.: Н. Зусик, А. Котлярова, Э. Холодный, В. Костенко, О. Губарева, С. Скопцов, Л. Волошинова, Г. Михалев, А. Азовский, В. Борздов и др. — 2000 экз.
 Ветви кроны : Лирика / Эдуард Холодный. — Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1990. — 126 с.; 17 см; ISBN 5-7509-0010-X.
 Тайное единство : стихи / Эдуард Холодный; авт. предисл. Л. Григорьян; худож. Е. М. Васильева. — Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. — 191 с. : ил. ; 17 см. — 3000 экз. — ISBN 5-7507-0453-X.
 Встречный взгляд : стихи. — Ростов-на-Дону: изд-во «Гефест», 1996. — 44 с.
 …А что мне в имени твоем? Пушкинская тетрадь. — Ростов-на-Дону: изд-во «Гефест», 1997. — 50 с.
 Забабурова Н. В. , Холодный Э. Ф., Хавчин А. В., Петлинский А. А. Мадонна Наталья: поэзия и проза : Сб. публикаций, подгот. ред. газ. «Дар» / Ред.-сост. Губатов Ю. И., 1996.
 Объединенные любовью : стихи. — Ростов-на-Дону: изд-во «Гефест», 1998.
 Избранное. — Ростов-на-Дону: «Донской издательский дом», 2000.
 Струна : стихи. — Ростов-на-Дону: изд-во РГУ, 2003. — 47 с.
 Эшелон Мандельштама : стихи. — Ростов-на-Дону: изд-во РГУ, 2003. — 47 с. ISBN 5-9275-0005-6.
 Уличный скрипач : стихи в двух томах. — Ростов-на-Дону: «Донской издательский дом», 2005. т. 1. — 2005. — 111 с., т. 2. — 2005. — 111 с.
 Сборник стихов поэтов Дона / поэт. клуб «Путник»; ред.-сост. Э. Ф. Холодный. — Ростов н/Д : Изд. центр ДГТУ, 2005. — 125 с.
 Чеченская рана : стихи. — Ростов-на-Дону: МП «Новая книга», 2007.
 Таинство света. Стихи разных лет. — Ростов-на-Дону, МП «Новая книга», 2008.
 Давай с тобой поплачем по-еврейски : стихи. — Таганрог: изд-во «Нюанс», 2010.
 Лицо : последние стихи. — Ростов-на-Дону, 2010. — 115 с.
 Воздаяние : [стихи]. — Ростов-на-Дону : [ б. и. ], 2011. — 518 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Холодный Э. Ф.
 

Поэты России